Karanggintung (Gandrungmangu), een bestuurslaag in Indonesië
Karanggintung (Kemranjen), een bestuurslaag in Indonesië
Karanggintung (Sumbang), een bestuurslaag in Indonesië